Крістіна Младенович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла несіяна Петра Квітова з рахунком 1–6, 2–6.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy, одиночний розряд
2018